Нитра́т серебра́(I), также азотноки́слое серебро́, «а́дский ка́мень», ля́пис (от  «карандаш» ←  «камень») — неорганическое соединение, соль переходного металла серебра и неорганической азотной кислоты с формулой AgNO, бесцветные ромбические кристаллы, легко растворимые в воде. Весьма токсичен, как и все растворимые соли серебра. Не образует кристаллогидратов.

Получение 
Нитрат серебра может быть получен растворением серебра в азотной кислоте по реакции:

 Ag + 2HNO3 -> AgNO3 + NO2 ^ + H2O.

Этот способ применяют и в промышленности, используют рудное или вторичное серебро с последующей кристаллизацией нитрата серебра из раствора.

Физические свойства 
Плотность — 4,352 г/см³. Температура плавления — 209,7 °C, энтальпия плавления 12,1 кДж/моль. При температуре выше 300 °C начинает разлагаться на серебро, кислород и оксид азота(IV), при 440 °C разлагается полностью. Теплоёмкость 93,0 Дж/(моль·К). Энтальпия образования −124,5 кДж/моль. Энтропия 140,9 Дж/(моль·К) при 298 К.

Хорошо растворим в воде, растворимость  при 20 °C; с ростом температуры растворимость растёт ( при 60 °C,  при 80 °C), в присутствии азотной кислоты резко снижается.

Другие растворимости (при 20 °C): в метиловом спирте — ; в этиловом спирте — ; в ацетоне — ; в пиридине — . Растворим в ацетонитриле.

Нитрат серебра(I) обладает жгуче-кислым вкусом.

При комнатной температуре образует кристаллы . При температуре выше 159,5 °C переходит в кристаллы . Энтальпия полиморфного перехода 2,47 кДж/моль.

Химические свойства 
Нитрат серебра является реактивом на соляную кислоту и соли соляной кислоты, поскольку взаимодействует с ними с образованием белого творожистого осадка хлорида серебра, нерастворимого в азотной кислоте:

 HCl + AgNO3 -> AgCl v + HNO3,
 NaCl + AgNO3 -> AgCl v + NaNO3.

Образует осадки с водными растворами бромидов, иодидов, фосфатов, тиоцианатов, цианидов, сульфидов и сульфатов. 

При нагревании разлагается, выделяя металлическое серебро:

 2AgNO3 -> [350~^\circ\text{C}] 2Ag\ +\ 2NO2\ +\ O2.
Реагирует с щёлочью с образованием оксида:
2AgNO3 + 2NaOH -> Ag2O + 2NaNO3 + H2O
в этаноле, при -50 °C, образуется гидроксид серебра
AgNO3\ + KOH ->[{- 50~^\circ\text{C}}][{C_2H_5OH}] AgOH\ + KNO3 v

Применение 
Нитрат серебра применяется:
 в гальванотехнике, производстве зеркал и неорганическом синтезе как источник ионов серебра;
 в аналитической химии как реактив на хлориды;
 в фотографии как компонент проявителей, усилителей и других растворов, в производстве фотоэмульсий;
 в медицине, как средство для прижигания кожи и бактерицидное средство.

Использование в медицине 

Нитрат серебра используется в медицине в виде сплава нитрата серебра и нитрата калия, иногда отлитый в виде палочек — ляписного карандаша для прижигания и стерилизации ран, удаления мелких бородавок.

Лечебное действие нитрата серебра заключается в подавлении жизнедеятельности микроорганизмов, в небольших концентрациях он действует как прижигающее, противовоспалительное и вяжущее средство, а концентрированные растворы, как и кристаллы AgNO3, прижигают живые ткани.

Впервые ляпис (адский камень) применили врачи Ян-Баптист ван Гельмонт и Франциск де ла Бое Сильвий, которые научились получать нитрат серебра взаимодействием металла с азотной кислотой. Они обнаружили, что прикосновение к кристаллам полученного вещества приводит к появлению на коже чёрных пятен, а при длительном контакте — глубоких ожогов.

Особенности обращения, биологическое действие 
 Нитрат серебра(I) в высоких концентрациях ядовит. Минимальная смертельная доза (ЛД50) для собак — 20 мг/кг, для кроликов — 130 мг/кг.
 ПДК нитрата серебра(I) в воздухе рабочей зоны — 0,5 мг/м³, ПДК в воде — 0,05 мг/дм³ (с обязательным контролем по ионам серебра).
 Класс опасности — 2 (вещества высокоопасные) согласно ГОСТ 12.1.007-76.
 Как и все нитраты, является сильным окислителем.
 Вещество коррозионно-активно, при контакте с кожей может вызывать химические ожоги. Оставляет на коже чёрные пятна.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Аптечные старожилы .

Антисептики и дезинфицирующие средства
серебра
Соединения азота по алфавиту
Фотографические реактивы